Damien Jalet (1976-), un danseur, chorégraphe et metteur en scène franco-belge ;
 Marc Jalet (1962-), un architecte, urbaniste, auteur, musicien, conférencier guadeloupéen.

Jalet peut aussi désigner :
 jalet, un galet lancé par une arbalète.